Oberhofer – band musicale statunitense
 Karin Oberhofer – ex biatleta italiana
 Herbert Oberhofer – calciatore austriaco, difensore
 Marion Oberhofer – slittinista italiana
 Renate Oberhofer – ex sciatrice alpina italiana